

Patronyme 

 Antoine-Marie Verne de Bachelard (1753-1820), homme politique français ;
 Aimé Bachelard (1885-1975), écrivain, poète ;
 Estelle Bachelard (1988-), graphiste et autrice québécoise ;
 Gaston Bachelard (1884-1962), philosophe français ;
 Jean Verne de Bachelard, (1792-1868), homme politique français ;
 Suzanne Bachelard (1919-2007), philosophe française, fille de Gaston Bachelard.

Toponyme 

 Le Bachelard, rivière des Alpes-de-Haute-Provence, dont les gorges (gorges du Bachelard) sont un itinéraire touristique.

Homonymie de patronyme
Patronyme français